Технолог-эстетист — специалист в области создания стиля человека. Направления, в которых работает технолог-эстетист, чрезвычайно разнообразны: это макияж, маникюр, косметические процедуры, SPA-услуги, массаж, он же проводит эпиляцию. В Советском Союзе в парикмахерских, наряду с залами для стрижек, были маникюрные, педикюрные и косметические салоны.

Соревнования по прикладной эстетике проходят в рамках конкурсной программы «Молодых профессионалов (Ворлдскиллс Россия, WorldSkills Russia)» .

Специализация 
Технолог-эстетист обладает следующими знаниями и навыками:
 знает анатомо-физиологические особенности человеческого организма;
 является SPA-мастером;
 обладает технологией ухода за кожей и методами коррекции внешности клиента;
 проводит диагностику состояния кожи и осуществляет индивидуальный подбор подходящих косметических средств;
 знает состав косметических средств и правила их использования;
 умеет пользоваться косметической аппаратурой и знает особенности её применения;
 мастер ногтевого сервиса (маникюр и педикюр);
 специалист по коррекции внешности;
 косметолог;
 визажист.

 Работа
Санатории, оздоровительные центры, SPA-салоны, фитнес-клубы, салоны красоты и парикмахерские, физиотерапевтические кабинеты.

Подготовка кадров 
Технологов-эстетист готовят в техникумах, а также в ВУЗах по специальности Прикладная эстетика , c 2023 Технология красоты. В некоторых образовательных организациях для технологов-эстетистов предусматривается углублённая медицинская подготовка.

См. также 
 Парикмахерская
 Цирюльник
 Парикмахер
 Прикладная эстетика

Примечания

Ссылки 
 .

Профессии моды
Человеческое тело
Эстетика